Adolfo Oxilia – scrittore italiano
 Giovanni Battista Oxilia – generale italiano
 Italo Oxilia – antifascista italiano
 José Oxilia - tenore uruguaiano 
 Nino Oxilia – giornalista, scrittore e poeta italiano
 Stefano Oxilia – calciatore italiano
 Tommaso Oxilia – cestista italiano